Crooke ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Crooke (* 1950), britischer Diplomat
 Philip S. Crooke (1810–1881), US-amerikanischer Politiker
 Ray Crooke (1922–2015), australischer Maler
Stanley T. Crooke (* 1945), Pharmakologe und Unternehmer
 William Crooke (1848–1923), britischer Ethnologe, Historiker, Folklorist, Indologe und Kolonialbeamter

Siehe auch:
 Crooke-Zelle
 Crook
 Crookes
 Kruk
 Kruck